Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1986-1987 a vu la victoire du FC Granges.

Format 
Le championnat se compose de 16 équipes. Les quatre premiers jouent en barrage contre les  à  de Ligue nationale A. À l'issue des barrages, seules deux équipes restent ou montent en Ligue nationale A afin de réduire leur nombre à 12 pour la saison 1987-1988. Les quatre derniers jouent en barrage contre les perdants du premier tour de barrage de 1 Ligue. Les quatre vainqueurs restent ou montent en Ligue nationale B avec les quatre vainqueurs du premier tour de barrage de 1 Ligue, ceci afin d'augmenter le nombre d'équipes de Ligue nationale B à 24 pour la saison 1987-1988.

Classement final

Matchs de barrage 

 *  - aux tirs au but

Bilan 
 Le FC Bâle et le FC Aarau se maintiennent en Ligue nationale A
 Aucun club n'est promu en Ligue nationale A
 Le Vevey-Sports, le FC Locarno, le FC La Chaux-de-Fonds et le FC Wettingen sont relégués en Ligue nationale B

Matches de barrage 

 *  - après prolongation

Bilan 
 Le FC Renens, le FC Bienne et le FC Olten se maintiennent en Ligue nationale B
 Le SC Kriens est relégué en 1 Ligue
 L'Yverdon-Sport FC, le FC Montreux-Sports, le FC Soleure, le BSC Old Boys et le FC Coire rejoignent la Ligue nationale B

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Championnat Suisse Football 1986-1987 D2
Championnat Suisse Football 1986-1987 D2
Suisse D2
Suisse D2